Ved folketingsvalget den 22. november 1966 blev indvalgt medlemmer fra følgende partier:

På Grønland blev frem til 1979 udelukkende valgt kandidater uden for partierne.

De valgte medlemmer

Parti- og personskift i perioden 1966-68

Personskift 

medlemmer
1966